Хайнц (Генрих) Гитлер (, 14 марта 1920 — 21 февраля 1942, Москва) — племянник Адольфа Гитлера, сын Алоиса Гитлера младшего.

Биография 
Хайнц является сыном Алоиса младшего, единокровного брата Адольфа Гитлера, от второго брака с Хедвигой Хайдеманн (или Хедвиг Микли).

Хайнц Гитлер был любимым племянником Адольфа Гитлера. В отличие от своего брата Уильяма он был национал-социалистом. В 1938 году окончил элитную Национал-политическую академию («Напола») в Балленштедте и выбрал офицерскую карьеру. Его бывший одноклассник Ханс-Вольф Вернер вспоминал, что Хайнц буквально кичился родством с Гитлером; один раз он вместе с приятелями гонял по Магдебургу на взятой у кого-то машине без водительских прав и любой останавливавший его страж порядка тут же отпускал, увидев фамилию Гитлер в его удостоверении личности.

Служил в чине унтер-офицера в 23-м потсдамском артиллерийском полку в качестве связиста. Воевал на Восточном фронте. Принимал участие во вторжении в Советский Союз по плану Барбаросса. Награждён Железным Крестом 2-го класса.

10 января 1942 года Хайнц Гитлер попал в плен, содержался в московской Бутырской тюрьме, где и скончался в феврале 1942 года. Место его захоронения остаётся неизвестным.

Примечания

Литература 
 Langer, Walter C. The Mind of Adolf Hitler. Basic Books Inc., New York, (1972) ISBN 0-465-04620-7 ASIN: B000CRPF1K
 Вернер Мазер. Адольф Гитлер. 1998. 
 
 

Племянники Адольфа Гитлера
Связисты
Военнопленные нацистской Германии
Умершие в тюрьмах СССР